Wilhoite est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1930-2008), joueur américain de football américain
Kathleen Wilhoite (née en 1964), actrice américaine
 (né en 1986), joueur et entraineur américain de football américain
 (1921-1942), enseigne de l'armée américaine

Toponyme

, rocher vers la Nouvelle-Zélande

Voir aussi

Homonymie de patronyme